Митюшино — название населённых пунктов в России.

 Митюшино (Вяземский район) 
 Митюшино (Починковский район) 
 Митюшино (Сафоновский район) 
 Митюшино (Ярославская область)